Головчинер:

 Головчинер, Борис Михайлович (1907—2000) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Головчинер, Виктор Яковлевич (1905—1961) — советский театральный режиссёр и драматург.